Byssochlamys — рід грибів родини Trichocomaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Byssochlamys відносять 9 видів:
 Byssochlamys fulva
 Byssochlamys lagunculariae
 Byssochlamys musticola
 Byssochlamys nivea
 Byssochlamys spectabilis
 Byssochlamys striata
 Byssochlamys trisporus
 Byssochlamys verrucosa
 Byssochlamys zollerniae

Примітки

Джерела 
 Westling, R. 1909. Byssochlamys nivea, en foreningslank mellam familjerna Gymnoascaceae och Endomycetaceae. Svensk Botanisk Tidskrift. 3:125-137 - P.134

Роди грибів